The Attack — британская гаражная рок-группа, существовавшая с 1966-го по 1968 год.

История 
В конце 1966-го года группа записала свой первый сингл на лейбле Decca Records. Последующие годы разные стечения обстоятельств и конфликты с лейблом по поводу "тяжести" композиций не давали группе обрести должную популярность. Не добившись успеха и не реализовав планов по выпуску альбомов и различных сборников, в 1968-м году группа распалась.

Примечания

Ссылки 
 Профиль The Attack на Last.fm

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1966 году
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1968 году
Группы психоделического рока из Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Поп-группы Великобритании
Группы гаражного рока из Великобритании